Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2008./09., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je peti put zaredom osvojio "Zadar".

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug 

 Izvori:  
 donat-kuglanje.hr, KK "Donat zaštita" Zadar

Sjever 

 Izvori:  
 KK Željezničar Čakovec  
 KK Željezničar Čakovec, Uspjesi

Zapad 

 Izvori:  
 "Glas Istre"

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr, prvi dio  
 kuglacki-savez-os.hr, Liga za plasman  
 kuglacki-savez-os.hr

Zapad 

 Izvori:  
 KK "Policajac" Ogulin, 22. kolo i ljestvica  
 KK "Policajac" Ogulin  
 "Glas Istre"

Četvrti stupanj

4. liga - Zapad 

 Izvori:  
 KK "Skrad"   
 "Glas Istre"

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Ostale lige  
 Gradska liga Đakovo 2008./09., kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 4x120 2009. - prvi dio, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 4x120 2009. - finale, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek (narodni način) 2009. - prvi dio, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek (narodni način) 2009. - finale, kuglacki-savez-os.hr
 Gradska liga Osijek 2009. kuglacki-savez-os.hr
 Divlja liga Osijek 2008./09., kuglacki-savez-os.hr

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, natjecanja 2008./09.
  

2008-09